A 2008-as alpesisí-világkupa versenysorozata 2007. október 27-én kezdődött hagyományosan az ausztriai Söldenben. A 42. világkupaidény zárása 2008. március 15-én volt az olaszországi Bormióban. Az idényzáróra tervezett csapatverseny a rossz időjárás miatt elmaradt.

Az összetett világkupa győzelmeket amerikai sportolók nyerték, Bode Miller és Lindsey Vonn, ugyanakkor a legtöbb világkupapontot mind a férfiaknál, mind a nőknél osztrák síelők gyűjtötték, így sorozatban huszadszor végeztek az élen a nemzetek rangsorában. Amerikai duplázásra ezt megelőzően 1983-ban került sor, amikor a férfiaknál Phil Mahre, a nőknél pedig Tamara McKinney győzött. Miller és Vonn is az összetett mellett egy-egy szakági világkupát is megnyert, rajtuk kívül még a német Maria Riesch nyert két szakági világkupát.

Versenynaptár

Rövidítések

Férfiak

Nők

Csapatverseny

A világkupa végeredménye

Férfiak

Összetett 

Végeredmény 40 verseny után.

Lesiklás 

Végeredmény 9 verseny után.

Szuperóriás-műlesiklás 

Végeredmény 7 verseny után.

Óriás-műlesiklás 

Végeredmény 8 verseny után.

Műlesiklás 

Végeredmény 11 verseny után.

Kombináció 

Végeredmény 5 verseny után.

Nők

Összetett 

Végeredmény 35 verseny után.

Lesiklás 

Végeredmény 9 verseny után.

Szuperóriás-műlesiklás 

Végeredmény 6 verseny után.

Óriás-műlesiklás 

Végeredmény 7 verseny után.

Műlesiklás 

Végeredmény 9 verseny után.

Kombináció 

Végeredmény 3 verseny után.

Nemzetek kupája

Összesített 

Végeredmény 75 verseny után.

Férfiak 

Végeredmény 40 verseny után.

Nők 

Végeredmény 35 verseny után.

Jegyzetek

További információk 
 FIS-ski.com - A 2008-as világkupa eredményei

Alpesisivilagkupa
Alpesisí-világkupák